

Aziende 
 Vincent – casa motociclistica britannica

Cinema 
 Vincent – film televisivo del 1981 diretto da Leonard Nimoy, tratto dal dramma Van Gogh di Phillip Stephens
 Vincent – cortometraggio del 1982 diretto da Tim Burton
 Vincent – film del 1987 diretto da Paul Cox
 Vincent – cortometraggio del 2004 diretto da Giulio Ricciarelli
 Vincent – film del 2016 diretto da Christophe Van Rompaey
 V.I.N.CENT – robot personaggio del film Disney The Black Hole - Il buco nero

Geografia 
 Francia
 Vincent – comune del dipartimento del Giura nella regione della Franca Contea
 Stati Uniti d'America
 Vincent – città delle contee di Shelby, St. Clair e Talladega, Alabama
 Vincent – census-designated place della Contea di Los Angeles, California
 Vincent – città della Contea di Webster, Iowa
 Vincent – census-designated place della contea di Washington, Ohio

Musica 
 Vincent – traccia dell'album American Pie di Don McLean del 1971
 Vincent – cantante svedese

Persone 
 Arnaud Vincent – motociclista francese
 Arthur Vincent – rugbista a 15 francese
 Bradley Vincent – nuotatore mauriziano
 Chuck Vincent, pseudonimo di Charles Vincent Dingley – regista e sceneggiatore statunitense
 Christophe Vincent– calciatore francese
 Gabe Vincent, propr. Gabriel Nnamdi Vincent – cestista statunitense con cittadinanza nigeriana
 Hélène Vincent, nata Jocelyne-Hélène Nain – attrice e regista teatrale francese
 Jay Vincent – ex cestista statunitense
 Jason Vincent – ex motociclista britannico
 Kary Vincent Jr., propr. Kary Lamont Vincent Jr. – giocatore di football americano statunitense
 Léo Vincent – ex ciclista su strada francese
 Louis-Hugues Vincent – presbitero e archeologo francese
 Samuel Vincent Khouth – doppiatore canadese
 James Samuel Vincent – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 34846 Vincent – asteroide della fascia principale
 Vincent – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Vincenzo
 Vincent – serie televisiva britannica
 Vincent – Modello pilotato da Suzaku Kururugi momentaneamente, Knightmare di Rolo nella serie animata Code Geass: Lelouch of the Rebellion e di Rolo Vi Britannia nel manga spin-off Code Geass: Nightmare of Nunnally

Pagine correlate 
 Vicent
 Vicente (disambigua)